Открытый чемпионат Мексики 2011 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 21 по 26 февраля. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Винус Уильямс
 в мужском парном разряде —  Лукаш Кубот и  Оливер Марах
 в женском парном разряде —  Полона Херцог и  Барбора Заглавова-Стрыцова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 6 в мире на тот момент). Прошлогодний чемпион не без труда смог преодолеть финальные стадии турнира, одержав очередную победу на мексиканских кортах. В финале испанец сломил сопротивление соотечественника Николаса Альмагро. Сильнейшим несеянным участником соревнований стал бразилец Томас Беллуччи, добравшийся до полуфинала.

В парном соревновании сеянные участники были менее успешны, выиграв суммарно лишь четыре матча, три из которых пришлись на долю бразильцев Бруно Соареса и Марсело Мело, которые хоть и добрались до финала, но там взяли лишь четыре гейма у несеянного альянса Виктор Ханеску / Хория Текэу. Прошлогодние чемпионы — Лукаш Кубот и Оливер Марах — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Юлия Гёргес (№ 34 в мире на тот момент), однако представительница Германии не оставила особого следа в развитии турнира, справившись лишь с местной обладательницей специального приглашения и уступив уже во втором раунде. В её отсутствие турнир свёлся к матчу четвёртой и шестой сеянной: Хиселы Дулко и Аранчи Парры Сантонхи, где представительница Нового Света доказала своё преимущество по итогам лишь двух сетов. Сильнейшими несеянными участницами турнира стали Анабель Медина Гарригес и Юханна Ларссон, пробившиеся в полуфинальную стадию. Прошлогодняя чемпионка — Винус Уильямс — свой титул не защищала.

В парном соревновании у женщин сеянные команды выступили наиболее неудачно среди всех турниров приза, одержав на всех лишь две победы и уже к полуфиналу полностью покинув соревнование. Титул же разыграли пары Лурдес Домингес Лино / Аранча Парра Сантонха и Мария Корытцева / Йоана Ралука Олару, где интернациональный дуэт склонил ход игры в свою пользу по итогам решающего тай-брейка. Прошлогодние чемпионки — Барбора Заглавова-Стрыцова и Полона Херцог — не защищали свой титул, но словенка принимала участие в призе и, вместе с Петрой Мартич, прошла круг.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Николаса Альмагро со счётом 7-6(4), 6-7(2), 6-2.
 Феррер выигрывает 2-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Альмагро уступает свой 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Д. Феррер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А. Унгур
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= С. Гонсалес
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Д. Гарса
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П. Стараче
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П. Куэвас
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= О. Себальос
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Х. Монако
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= С. Вавринка
| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П. Андухар
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=0

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= М. Гонсалес
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ф. Фоньини
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= Д. Муньос
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К. Берлок
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= П. Капдевилль
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= А. Долгополов
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Феррер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= С. Гонсалес
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П. Куэвас
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Х. Монако
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= С. Вавринка
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=7| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ф. Фоньини
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Берлок
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= А. Долгополов
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д. Феррер
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Х. Монако
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= С. Вавринка
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= А. Долгополов
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Д. Феррер
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=6
| RD4-team02= А. Долгополов
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=1
}}

 Секция 2 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Мария Корытцева /  Йоана Ралука Олару''' обыграли  Лурдес Домингес Лино /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-1, 6-3.
 Корытцева выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Олару выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2011 года
 WTA Тур 2011 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2011 года
2011